Thinocyon (Тхинокион — „пас пјешчане дине”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Limnocyonidae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Thinocyon су биле сисари који су по својој величини и грађи наликовали на америчку видрицу. Ноге код ови сисара су биле дуге и витке. Биле су прилагођење пењању по дрвећу, као и брзом трчању. Врста Thinocyon medius је тежила од 1,18 до 2,5 kg, a Thinocyon velox од 0,72 до 1,46 kg. Зубна формула код врсти из овог рода је . Запремина мозга у лобањи код врсте Thinocyon velox је износила 6 cm3.

Понашање и палеоекологија 
Врста из рода Thinocyon су биле мали копнени предатори који је у прошлости Сјеверне Америке настањивали плавне равнице и копнене екосистеме. Живјеле су слично као данашње цибетке и куне. Храниле су се малим плијеном (малим сисарима, малим птицама, малим гмизавцима, инсектима и сл.) и са јајима.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Thinocyon.

Временска распрострањенст рода Thinocyon унутар породице Limnocyonidae

Види још 
 Класификација сисара
 Limnocyonidae

Референце

Литература 

 W. B. Scott (1892.) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 M. R. Thorpe (1923.) "Notes on the Bridger (Eocene) Carnivora." American Journal of Science 5(25):23-39
 R. H. Denison (1938.) "The broad-skulled Pseudocreodi." Annals of the New York Academy of Sciences 37:163-256
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 C. L. Gazin (1976.) "Mammalian Faunal Zones of the Bridger Middle Eocene." Smithsonian Contributions to Paleobiology 26:1-25
 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Северне Америке